Los cliffhangers son escenas al final de cualquier obra que generan el suspense necesario para que la audiencia aguarde la continuación en la siguiente entrega.

El término Cliffhanger también puede referirse a:
 Cliffhanger,  película de acción de 1993 dirigida por Renny Harlin y protagonizada por Sylvester Stallone y John Lithgow;
 Cliffhangers, serie de televisión estadounidense que debutó en la cadena NBC el 27 de febrero de 1979.